Tom McGrath (toneelschrijver), een Schots toneelschrijver en jazzpianist
 Tom McGrath (animator), een Amerikaans animatie filmmaker